Chenoa (prénom) : prénom féminin.
 Chenoa : chanteuse espagnole, de son vrai nom María Laura Corradini Falomir
 Chenoa (Illinois) : une ville des États-Unis